Яаков Эдри (ивр. יעקב אדרי; родился 25 ноября 1950 года, Марокко) — израильский государственный деятель, министр развития Негева и Галилеи (2007—2009).

Репатриировался в Израиль в 1959 году, в возрасте 9 лет.
Работал в 1989—2003 годах мэром Ор-Акивы. В 2003 году был избран в Кнессет от «Ликуда», после чего уволился с поста мэра. 10 марта 2003 года стал заместителем министра внутренней безопасности. Присоединился к партии «Кадима» с момента её создания. 18 января 2006 года стал министром здравоохранения и министром развития Негева и Галилеи.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1950 году
Родившиеся в Марокко
Выпускники Хайфского университета
Мэры городов Израиля
Депутаты кнессета XVIII созыва
Депутаты кнессета XVII созыва
Депутаты кнессета XVI созыва
Депутаты кнессета по алфавиту